Municipio de Bergen puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bergen (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Nelson.
 Municipio de Bergen (condado de McLeod, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de McLeod.